Giuseppe Garibaldi, een nationalistische strijder voor de Italiaanse eenwording
Giuseppe Garibaldi II, diens kleinzoon
Giuseppe Gariboldi, een Italiaanse fluitist
Giuseppe Garibaldi (C 551), een licht vliegdekschip en het vlaggenschip van de Italiaanse Marine